Кантари:

 Кантари — село в Болгарии. Находится в Великотырновской области, входит в общину Елена.
 Кантари, Ахмед — марокканский футболист, центральный защитник французского клуба «Брест» и сборной Марокко.